Joenoststadion (Armavir) - stadion in Rusland
 Joenoststadion (Lida) - stadion in Wit-Rusland
 Joenoststadion (Mozyr) - stadion in Wit-Rusland
 Joenoststadion (Oral) - stadion in Kazachstan
 Joenoststadion (Osipovitsji) - stadion in Wit-Rusland
 Joenoststadion (Slonim) - stadion in Wit-Rusland
 Joenoststadion (Smorgon) - stadion in Wit-Rusland